Magic Juan est :
 le nom de scène d'un chanteur de reggaeton,
 un des surnoms de Juan Atkins, un musicien américain.